Die Carol Weymuller Open 2010 fanden vom 26. bis 31. Oktober 2010 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und mit 42.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidigerin war Jenny Duncalf, die auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel besiegte sie Laura Massaro mit 11:6, 11:1 und 11:6. Es war Duncalfs zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Latasha Khan einen Startplatz im Hauptfeld.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 

WSA World Tour 2010/11
2010
Sportveranstaltung in Brooklyn